

Жанашаруа — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Жанашаруа — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область

Див. також 
 Жанашар